Ciocârlia bezeichnet:

 Ciocârlia (Constanța), Gemeinde im rumänischen Kreis Constanța 
 Ciocârlia (Ialomița), Gemeinde im rumänischen Kreis Ialomița 
 Ciocârlia (Fluss), Fluss in Rumänien
 Ciocârlia (Komposition), Musikstück aus Rumänien
 Ciocârlia de Sus, Dorf im rumänischen Kreis Constanța
 Fanfare Ciocărlia, rumänische Band